Хайнрих VII (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

 Хайнрих VII (Германия), крал (1222–1235)
 Хайнрих VII, император на Свещената Римска империя (1312–1313)
 Хенри VII, крал на Англия (1485–1509)
 Хайнрих VII (Бавария), херцог (1042–1047)